Karl Gustaw von Loewenwolde (zm. 1735), polityk rosyjski, dyplomata, rosyjski poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w I Rzeczypospolitej
 Friedrich Casimir, hrabia von Löwenwolde (1692–1769), rosyjski dyplomata
 Traktat Loewenwolda